George Brislen-Hall (* 24. prosince 1992, Harlow, Spojené království) je anglický fotbalista, který je v současnosti volným hráčem.

Externí odkazy 
 profil na www.arsenal.com

Angličtí fotbalisté
Fotbalisté Arsenal FC
Narození v roce 1992
Narození 24. prosince
Narození v Harlow
Žijící lidé
Muži